Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту в спринтерском многоборье — соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин с 1969 года.

Призёры мужчины

Список чемпионов 
 По состоянию на 2013 год

Соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту